После окончания регулярного чемпионата начались игры плей-офф для 16 команд лиги (по 8 от каждой конференции). Победители трёх дивизионов в каждой конференции, а также команды, которые заняли четвёртые места в регулярном чемпионате НХЛ, были «посеяны». Это гарантировало, что лидеры могли встретиться друг с другом только в полуфинале кубкового турнира. Кроме того, руководство Лиги увеличило минимальное количество игроков в заявках команд и сократило тайм-ауты, если до конца основного времени матча или овертайма оставалось менее двух минут, тренеры могли взять только один 60-секундный и один 20-секундный перерывы.

Турнирные таблицы конференций 

# — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, П — поражений, ПО — поражений в овертайме/по буллитам, ШЗ — забитые шайбы, ШП — пропущенные шайбы, О — очков, П10 — последние 10 игр (выигрыши-поражения-поражения ОТ), Под. — подряд (В- выигрыши, П-поражения)

Сетка

Статистика

Игроки 
Список десяти лучших игроков, сортированных по очкам

И = Игр; Г = Голы; П = Пасы; О = Очки (гол+пас); +/- = Плюс/Минус ; Ш = Штраф

Вратари 
Список пяти лучших вратарей, сортированных по победам

П = Побед; СП = Средняя пропускаемость; %ОБ = Отбитых бросков (в %); СМ = Матчей на 0

1/8 финала Кубка Стэнли

Бостон Брюинз — Монреаль Канадиенс

Вашингтон Кэпиталз — Нью-Йорк Рейнджерс

Нью-Джерси Девилз — Каролина Харрикейнз

Питтсбург Пингвинз — Филадельфия Флайерз

Сан-Хосе Шаркс — Анахайм Дакс

Детройт Ред Уингз — Коламбус Блю Джекетс

Ванкувер Кэнакс — Сент-Луис Блюз

Чикаго Блэкхокс — Калгари Флэймз

1/4 финала Кубка Стэнли

Бостон Брюинз — Каролина Харрикейнз

Вашингтон Кэпиталз — Питтсбург Пингвинз

Детройт Ред Уингз — Анахайм Дакс

Ванкувер Кэнакс — Чикаго Блэкхокс

Полуфиналы Кубка Стэнли

Финал Восточной Конференции

Питтсбург Пингвинз — Каролина Харрикейнз

Финал Западной Конференции

Детройт Ред Уингз — Чикаго Блэкхокс

Финал Кубка Стэнли

Детройт Ред Уингз — Питтсбург Пингвинз

Ссылки 
 2009 Stanley Cup playoffs at ESPN
 2009 Stanley Cup playoffs at Hockey Reference

Плей-офф Кубка Стэнли

2009 год в хоккее